Belgium városainak listája népesség szerint

Források

Varos
Belgium